Die UEC-Bahn-Europameisterschaften der Junioren/U23 2023 (2023 UEC Track Juniors & U23 European Championships) sollen vom 11. bis 16. Juli im portugiesischen Sangalhos bei Anadia im dortigen Velódromo Nacional statt. Damit werden die Europameisterschaften für die Klassen U23 und Junioren zum siebten Mal nach 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 und 2022 in Sangalhos ausgetragen.

Siehe auch 
 UEC-Straßen-Europameisterschaften 2023
 UEC-Bahn-Europameisterschaften 2023

Einzelnachweise 

2023
Bahnradsport-Wettbewerb in Portugal
Sportveranstaltung in Anadia
Radsportveranstaltung 2023